Suçuarana, um felino, também denominado como cougar, puma ou onça-parda
 Eurocopter AS-332 Super Puma, um helicóptero médio para o mercado civil e militar
 John Cougar Mellencamp, um cantor, compositor e guitarrista norte-americano
 Uma gíria para se referir a mulheres atraentes consideravelmente mais velhas que seus parceiros, citada na ficção em mais de uma oportunidade:
 Cougars, um episódio de série de televisão americana 30 Rock
 Cougar Town, uma série de televisão americana estrelada por Courtney Cox

Desambiguação